Alibi perfetto – film thriller di Aldo Lado del 1992
Alibi perfetto (Perfect Alibi) – film thriller di Kevin Meyer del 1995